Никола́й Миха́йлович Его́ров:
 Егоров, Николай Михайлович (1876—1965) — русский советский этнограф, археолог и краевед.
 Егоров, Николай Михайлович (1910—1974) — деятель советской оборонной промышленности, Герой Социалистического Труда (1961).